Chris Johnson puede hacer referencia a:

Chris Johnson, baloncestista estadounidense nacido en 1985;
Chris Johnson, baloncestista estadounidense nacido en 1990;
Chris Dalton Johnson, beisbolista estadounidense;
Chris Johnson, boxeador canadiense.